Конкрессо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вайи-сюр-Содр. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18070.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 155 км к югу от Парижа, в 70 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к северу от Буржа.

Через территорию коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 227 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 133 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 95 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 64,1 %). Из 95 активных работали 89 человек (48 мужчин и 41 женщина), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 38 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер (XII век). Исторический памятник с 2006 года
 16 кресел со спинкой (XV век). Исторический памятник с 1908 года
 Картина XV века. Исторический памятник с 2006 года
 Поместье Мулен-о-Риш (XVI век). Исторический памятник с 1987 года
 Руины замка XIV века, разрушенного англичанами во время Столетней войны
 Две старых водяных мельниц
 Музей Sorcellerie

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер